Coöperatie, een vorm van zelforganisatie van producenten of verbruikers die gericht is op het vergroten van de economische macht en het behalen van schaalvoordeel

Supermarktketens 
 Co-op Food, een keten van coöperatieve levensmiddelenwinkels in Groot-Brittannië
 Coop (Italiaanse supermarkt), een Italiaanse supermarktketen
 Coop (Nederlandse supermarkt), een supermarktformule in Nederland
 Coop (Zwitserse supermarkt), een Zwitserse supermarktketen
 Coop Norden, een inkooporganisatie die voorheen diverse supermarktketens en -formules in Scandinavië omvatte
Coop Butiker & Stormarknader (ook wel: Coop Sverige), een Zweedse supermarktketen
Andere organisaties

 Coop Himmelb(l)au, een coöperatie van Oostenrijkse architecten
Media
 Coop (Charmed), een personage uit de serie Charmed
 Gary Cooper (acteur), bijgenaamd Coop
 Co-op-modus, een spelmodus voor computerspellen